Джеффри Дэвид Борг (, род. 23 июля 1963) — мальтийский шахматист, мастер ФИДЕ (1985), арбитр ФИДЕ (2014), старший тренер ФИДЕ (2018).

Пятикратный чемпион Мальты (1983—1987 гг.).

В составе сборной Мальты участник четырех шахматных олимпиад (1984, 1986, 1988 и 2000 гг.). В 1984 г. завоевал малую серебряную медаль за 2-й результат на 1-й доске.

В 1985 и 1998 гг. участвовал в зональных турнирах.

Представлял Мальту на чемпионатах мира и чемпионатах Европы среди юниоров.

С середины 2000-х гг. занимается преимущественно судейством и тренерской работой.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам